Рабе-де-лас-Кальсадас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,02 км². Население — 221 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса